Borno (Italië), plaats in de provincie Brescia.
 Borno (staat), deelstaat van Nigeria.